Франси́с Бэй (), в девичестве — Го́ффман (; 23 января 1919, , Альберта, Канада — 15 сентября 2011, Тарзана, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — канадо-американская актриса.

В период своей карьеры с 1978 по 2011 год актриса сыграла в 158 фильмах и телесериалах. Наиболее известна по ролям в проектах Дэвида Линча («Синий бархат», «Твин Пикс», «Твин Пикс: Огонь, иди со мной»), фильмам «Счастливчик Гилмор» и «В пасти безумия», а также сериалу «Бывает и хуже», где она снималась до самой смерти. Лауреат премии «Джемини» в 1997 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Комики США
Женщины-комедианты
Лауреаты премии «Джемини»
Аллея славы Канады
Актрисы телевидения Канады
Умершие от пневмонии
Похороненные на кладбище «Гора Синай»
Киноактрисы Канады
Киноактрисы США